Anthony "Tony" Hand MBE, född 15 augusti 1967, är en brittisk före detta professionell ishockeyspelare som var aktiv under 34 säsonger (1981-2015) och anses vara Storbritanniens bästa ishockeyspelare genom tiderna. Han gjorde totalt 4 088 poäng (1 418 mål och 2 670 assists) på 1 558 matcher (grundserie, slutspel och cuper inräknat), det ger en poängproduktion på 2,6 poäng per spelad match. Hand gjorde mer än 100 poäng per säsong 15 gånger och fyra gånger över 200 poäng. Han gjorde också 126 poäng (49 mål och 77 assists) på 64 landslagsmatcher för de brittiska senior- och juniorishockeylandslagen.

Hand draftades i tolfte rundan i 1986 års NHL-draft av Edmonton Oilers som 252:a spelare totalt, den första brittiska ishockeyspelaren att bli draftad.

Han var spelande tränare i sina respektive klubbar från och med säsong 2001-2002 och fram tills han slutade som ishockeyspelare, Hand ledde samtidigt det brittiska herrlandslaget två omgångar, 2008 respektive 2011-2013. Från och med säsong 2015-2016 är han tränare på heltid för Manchester Phoenix.

I juni 2004 blev han belönad med den brittiska imperieorden (MBE) för sina tjänster och uppoffringar för den brittiska ishockeyn.

Statistik

Referenser

Externa länkar 
Tony Hand hockey statistics and profile at hockeydb.com
Tony Hand – Eurohockey.com

Brittiska ishockeytränare
Brittiska ishockeyspelare
Spelare i Belfast Giants
Spelare i Victoria Cougars (1971–1994)
Brittiska idrottare under 2000-talet
Brittiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Edinburgh
Födda 1967
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 1986
Spelare valda av Edmonton Oilers i NHL Entry Draft
Spelare i Manchester Phoenix
Mottagare av Brittiska imperieorden
Spelare i Dundee Stars